Der Wettbewerb im Halbmittelgewicht der Frauen bei den Olympischen Sommerspielen 2016 wurde am 9. August in der Arena Carioca 2 ausgetragen. Pro Nation durfte maximal eine Athletin antreten. Das zulässige Körpergewicht einer Athletin betrug bis zu 63 kg. Olympiasiegerin wurde die Slowenin Tina Trstenjak vor Clarisse Agbegnenou aus Frankreich. Die beiden Bronzemedaillen gingen an Yarden Gerbi aus Israel und die Niederländerin Anicka van Emden.

Ergebnisse

Medaillenentscheidungen

Finale

Hoffnungsrunde

Turnierbaum

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Endstand

Weblinks 
 Resultate Halbmittelgewicht Frauen

Halbmittelgewicht Frauen